Jewgienij Iwanow – radziecki i rosyjski wojskowy, generał major, w latach 1977–1982 dowódca 7 Gwardyjskiej Dywizji Rakietowej.

Przypisy 

Radzieccy wojskowi